Holleman kan som auktorsförkortning betyda:

 John J. Holleman
 Wouter Holleman

Robotskapade auktorsförkortningar